

Федотово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Федотово — присілок, Тотемський район, Вологодська область